

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабиця — гміна в Пйотрковському повіті Лодзинського воєводства
 Ґрабиця — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабиця — село в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабиця — частина села Жджари в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки